AQAP est une abréviation qui signifie :
 Al-Qaeda in the Arabian Peninsula ;
 Allied Quality Assurance Publications, norme de référence de l'OTAN correspondant à une adaptation des normes ISO 9001 aux exigences spécifiques au secteur de la Défense.

Références 

Abréviation